Пара Махеш Бхупати / Марк Ноулз — победители турнира.

Чемпионы прошлого года — дуэт Фабрис Санторо / Ненад Зимонич — не защищали свой титул, но оба принимали участие в турнире: француз (в паре с соотечественником Ришаром Гаске) проиграл в четвертьфинале, а серб (в паре с канадцем Даниэлем Нестором) — на круг позже.

Посев 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Полуфинал)
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (Полуфинал)

<li>  Мартин Дамм /  Павел Визнер ''(Финал) 
<li>  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Титул)

Сетка

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2008